Pertoltice est un toponyme qui peut désigner :

Pertoltice, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Pertoltice, une commune du district de Liberec, dans la région de Liberec ;
 Pertoltice pod Ralskem, une commune du district de Česká Lípa, dans la région de Liberec.

Homonymie de localités en  Tchéquie